Ermita de San Lorenzo puede referirse a los siguientes edificios católicos de España:
 Ermita de San Lorenzo, en Alcalá del Júcar, Albacete.
 Ermita de San Lorenzo, en Ateca, Zaragoza.
 Ermita de San Lorenzo, en Cucalón, Teruel.
 Ermita de San Lorenzo, en Escorca, en la isla de Mallorca.
 Ermita de San Lorenzo, en El Olmillo, Segovia.
 Ermita de San Lorenzo, en Oñati, Guipúzcoa.
 Ermita de San Lorenzo, en Pujayo, Cantabria.
 Ermita de San Lorenzo, en Sant Adrià, Lérida.
 Ermita de San Lorenzo, en Valderejo, Álava.